Birt je mjesečev udarni krater koji se nalazi na istočnoj strani Mora kiša. Istočno od ovog kratera je poznata rima (pukotina) Rupes Recta, duga ravna pukotina poznatija kao "Ravni zid".

Birt je krater u obliku zdjele, s podignutim rubom, kojeg na jednom mjestu presijeca manji krater Birt A. Zapadno od Birta je rima nazvana Rima Birt, koja se proteže pored sekundarnih birtovih kratera, od Birt F do Birt E.

Krater je nazvan po William R. Birtu.

Krateri sateliti

Izvori 

Krateri na Mjesecu